Das Wasser des Lebens steht für:

 Das Wasser des Lebens, Märchen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
 Das Wasser des Lebens (1988), Originaltitel O živé vodě, Märchenfilm von Ivan Balaďa
 Das Wasser des Lebens (2017), deutscher Fernsehfilm der Märchenfilmreihe Sechs auf einen Streich